Ла Бодега има више значења:

 Ла Бодега (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Бодега (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Бодега (Тотолапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Бодега (Темаматла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Бодега, Лас Месас (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Бодега (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Бодега (Оријентал), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Бодега (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Бодега (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику